Kreda je lahko:

 kreda, geološko obdobje konec mezozoika
 kreda, mineraliziran kalcijev karbonat
 jezerska kreda
 Kreda, jezero v dolini Radovne v Julijskih Alpah
 Kreda, jezero v dolini Vrata v Julijskih Alpah
 Kreda (2025 m), gora v Julijskih Alpah
 Kreda, slovensko-britanska glasbena skupina (vokalistka Mina)